Сезон чудес — название фильмов.
 Сезон чудес (фильм, 1985) — советский музыкальный фильм 1985 года режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича.
 Сезон чудес (фильм, 1999) — американский телевизионный фильм-сказка 1999 года.
 Сезон чудес (фильм, 2018) — американский спортивный фильм-драма 2018 года.